Il termine chiesa del Carmine è riferibile a differenti edifici di culto:

Basiliche
 Basilica di Santa Maria del Carmine Maggiore a Napoli
 Basilica del Carmine a Padova

Chiese 
 Chiesa del Carmine ad Alcamo
 Chiesa del Carmine – Amantea
 Chiesa del Carmine a Benevento
 Chiesa del Carmine a Bivona
 Chiesa del Carmine – Bosa
 Chiesa del Carmine a Cagliari
 Chiesa del Carmine a Carrara
 Chiesa del Carmine a Cerignola
 Chiesa Santa Maria del Carmine a Catanzaro
 Chiesa del Carmine – Corigliano-Rossano
 Chiesa del Carmine a Erice
 Chiesa del Carmine a Faenza
 Chiesa del Carmine – Favara
 Chiesa di Santa Maria del Carmine a Firenze
 Chiesa del Carmine a Forlì
 Chiesa del Carmine a Francofonte
 Chiesa del Carmine a Furnari
 Chiesa del Carmine – Galatina
 Chiesa del Carmine – Gallipoli
 Chiesa di Nostra Signora del Carmine e Sant'Agnese a Genova
 Chiesa del Carmine a Lamezia Terme
 Chiesa del Carmine all'Aquila
 Chiesa del Carmine a Lecce
 Chiesa del Carmine a Licodia Eubea
 Chiesa del Carmine a Lodi
 Chiesa del Carmine a Lucera
 Chiesa del Carmine a Massa
 Chiesa del Carmine a Mazara del Vallo
 Chiesa del Carmine a Melegnano
 Chiesa del Carmine a Messina
 Chiesa di Santa Maria del Carmine a Milano
 Chiesa del Carmine a Milazzo
 Chiesa del Carmine a Modica
 Chiesa della Vergine Maria del Carmine a Modugno
 Chiesa del Carmine a Mogoro
 Chiesa del Carmine a Monselice
 Chiesa del Carmine a Montecatini Alto, frazione di Montecatini Terme
 Chiesa del Carmine a Novara
 Chiesa del Carmine a Oristano
 Chiesa del Carmine a Palazzo Adriano
 Chiesa del Carmine a Paternò
 Chiesa di Santa Maria del Carmine a Parma
 Chiesa di Santa Maria del Carmine a Pavia
 Chiesa di Santa Maria del Carmine a Pisa
 Chiesa della Madonna del Carmine a Reggio Calabria
 Chiesa di Santa Maria del Carmine e San Giuseppe al Casaletto a Roma
 Chiesa del Carmine – Ruvo di Puglia
 Chiesa del Carmine a Sillano
 Chiesa del Carmine a Siracusa
 Chiesa di Maria SS. del Monte Carmelo a Taranto
 Chiesa del Carmine a Torino
 Chiesa del Carmine a Trani
 Chiesa del Carmine a Udine
 Chiesa di Santa Maria dei Carmini a Venezia

Santuari

 Santuario della Madonna del Carmine a Barcellona Pozzo di Gotto
 Santuario della Madonna del Carmine  in Acquafondata, (Frosinone)
 Santuario del Carmine a Catania
 Santuario di Maria Santissima del Carmelo a Palmi

Pagine correlate
Chiesa della Beata Vergine del Carmelo
Chiesa della Madonna del Carmine